Чеховка — село в Погарском районе Брянской области России.

Население 

- за 1799 год есть данные только по мужчинам.
Население в настоящее время

История 

Внимательно посмотрев на карту Брянской области, мы увидим на её территории свыше двадцати населенных пунктов под названием Буда. Так, в XVI—XVII веках назывались кустарные производства для выварки поташа. Историк A. M. Лазаревский отметил, что Чеховка, при речке Браки, возникла в первой половине XVII века из «буды», устроенной поляком Чеховичем в лесах. Буда с господским домом располагалась тогда на посудических землях.

Из показаний владельца села в 1729 году, будущего генерального гетманского судьи Ивана Андреевича Гамалеи, узнаем, что после войн Б. Хмельницкого селом владели погарские урядники (на ратушу), давалось на гетманский ранг И. Самойловичу (на 1729 год в селе 47 пашенных и 16 лиозных душ). Его дед, генеральный есаул A.M. Гамалея, получил в 1689 году от гетмана И. Мазепы село Середину Буду (Сумская область, 65 км ю-в. Погара), с разрешением выделки поташа. И когда сын A.M. Гамалеи, бунчуковый товарищ А. А. Гамалея погиб под г. Несвиж, то его вдове A.M. Миклашевской-Гамалее гетман И. Скоропадский поменял Середину Буду от 15.6.1720 года на Чеховку. Село но разделу досталось сначала двоим сыновьям вдовы — Григорию Гамалее (два двора владельческих и сорок подданных, а после его смерти — И. А. Гамалее. Он оставил Чеховку по прижизненному завещанию (умер в 1766 г.) своей второбрачной жене Анне Ивановне Бороздне-Гамалее с винокурнею и всеми прилегающими полями. Их дочь Елена Ивановна, получив Чеховку по записи от матери 31.8.1766 года, вышла замуж в этом же году за Г. А. Полетику (умерла в 1784 г.). Село перешло на его имя. К нему он прикупил 17.11.1773 года у Саввы Евстигнеевича Володьковича-Чириковца слободку Прилиповку возле Чеховки, в которой было его подданных двадцать девять мужчин и восемнадцать женщин; в Чеховке — сто шестьдесят шесть мужчин и сто шестьдесят женщин.

При описании села в 1781 году отмечено: «Село Чеховка и тутже совместно с оним названная по ревизии 1764 года и деревня Прилиповка одного владения Г. А. Полетики. Положение имеет на низком бугроватом месте при речки Браки, состоит при пахотном поле и лесах, церковь деревянная одна. Обывателей: поп один, церковников два. Посполитых (простолюдины) Г. Полетики сорок семь дворов и в них пятьдесят хат, его приезжий двор на четыре покоя. Близ села плотина на р. Браки, на ней его мельница на один камень, строится вторая, и винокуренный завод, жители сеят хлеб и пеньку с крайним рачением и продают её в Погаре. Все работы выполняют сами».

Летом 1784 года в селе случился большой пожар. Узнав о нём, Г. Полетика писал жене 25 июня в Юдиново из Петербурга: «Весьма опечален, что сгорела Чеховка, но — это за грехи наши и веление Божее… Вы хорошо сделали, что дали им лес из бурелома на избы. Когда это случилось, днем или ночью, и уцелел ли их скот?..» И далее дает указание: заставить всех мужчин сгоревших и несгоревших дворов вывозить лес, но без горелки. Дворы им строить не как раньше, а отступая пятнадцать, а то и тридцать сажен друг от друга. Избы чтобы были выстроены все на улицу, а овины позади огородов. Дерево взять только на избы и овины, а городят пусть лозою, и если можно — украинским манером".

15 августа 1784 года генерал-губернатор Малороссии П. А. Румянцев-Задунайский, в рапорте императрице Екатерине Второй о происшествиях, писал первым пунктом: «Уезда Погарского владение коллежского советника Григория Полетики, в селе Чеховке в доме тамошнего жителя Максима Кондатавы, в гумне неизвестно от чего сделался пожар, от коего обывательских тридцать два двора и житель Никита Кондратов сгорели».

По разделу от 1790 года Чеховка перешла вместе с приселком чеховским Гнилица, хутором Чириковца с мельницами к одному из троих сыновей Г. А. Политики — Павлу Григорьевичу, рождения 1768 года. Потом к его сыну от второго брака, Якову Павловичу, рождения 1796 года.

Когда проводилась в жизнь крестьянская реформа 1861 года, то имение вошло в Юдиновский мировой участок, с наделом на душу по четыре десятины земли. Крестьяне посчитали себя «свободными» и отказались исполнять барщину «пригон» своему владельцу, которая здесь держалась — с каждого двора по одному чеховцу с конём через три дня. Зачинщиками стали Яков Булдов, Степан Морозов, Василий Ляшков. И хотя дворовый села Сергей Шишонок защищал их на суде, но его решением было признать недоимку по барщине в 251 день на мужчин и 288 дней на женщин.

Более крайние неповиновения чеховцы применили в 1905—1907 годы: По собственному почину рубили хозяйский лес, отказывались платить выкупы и захватывали помещичьи земли. У Я. П. Полетики с женой Е. П. Крамаренко было десять сыновей и шесть дочерей. Все родились и многие умирали в Юдиново. Их дочь Варвара Яковлевна Полетика, родилась в 1833 году в Юдиново, имела поместье в Чеховке и вышла замуж (первая его жена) за помещика, статского советника Аристарха Ивановича Харченко. С 1860-х годов он был уездным мировым судьей, имел пятьсот шестьдесят две десятины земли, держал в Чеховке ферму коров (как писали тогда, породы местных украинских и помеси фрейбургских с симментальскими. Имел плантацию табака на восьми десятинах сорта «американка» — гунди, построил табачные сараи. Крестьяне трудились и на других землевладельцев: Щегловитова из Валуек, Дмитриева, Попинако.

Крестьянские средние урожаи с десятины собирались: по ржи — шестнадцать пудов, по гречихе — двадцать пять пудов. Сенокосы: по суходолью и болотные по речке Липенке — лучшие по семь возов с десятины и по речке Нехтарь по пять возов. Косили и в лесах. Их названия живучи и сегодня: Кудеяров рог, Сомов луг, Чернолесье, Гамовщина, где была устроена паровая лесопильня, ценою на 1913 год в 5003 рубля, с годовым доходом в 501 рубль. Крестьяне выделывали клепку для бочек различного назначения.

Дмитриевская церковь села значится в списке Погарской протопопии на 1735 год. Известна с 1783 года. В 1844 году построена колокольня, которая использовалась в военной топографии генштабом России. Входила во 2-й благочинный (Погарский) округ уезда. Праздник села — 26 октября ст.ст. (8 ноября), в день памяти великомученика Дмитрия Солунского. С 1851 года здесь священствовал Иван Федорович Николаевский. Село было бедное, приход плохой. Стараниями И. Ф. Николаевского в 1854 году открыта приходская школа, на 1875 год в ней занимались всего 6 ребят. С 1881 года он стал благочинным этого Березовско-Чеховско-Стеченского округа. Объявил чудотворение иконы Чеховской Богоматери особочтимой в Дмитриевской церкви… Но описание не сохранилось. Архиепископ Филарет наградил его в 1862 году набедренником. Был также свой церковный хор. В его делах содействовал А. И. Харченко. Затем много лет священствовал Александр Козьминский с псаломщиками И. П. Бугославским, А. Бурковским, потом И. Ревой из Борщева. Последняя церковь была построена на средства семьи А. Харченко и прослужила до 1938 года. Стояла на высоком фундаменте, цвингер огорожен металлической оградой, рядом озеро. Приход на 1780-е годы составлял около 160 мужчин и 145 женщин, на 1820-е — 260 мужчин и 240 женщин, на 1860-е — 350 мужчин и 360 женщин.

Светская земская школа — народное училище — было открыто в 1894 году, в частном доме. На 1913 год в нём обучались сорок восемь ребят и тринадцать девочек. Многие годы учительствовал Петр Захарович Щербак. В 1910 году вдова Е. Ф. Харченко пожертвовала погарскому земству 6 тыс. рублей, а проценты с них — на земскую школу. Со слов старожилов, она была убита с целью ограбления и похоронена под полом церкви рядом с мужем. В 1931 г. в селе открылась семилетка, а с 1952 года — средняя школа.

27 декабря 1930 года в селе был организован колхоз «Красный луч» из 13, потом — 97 хозяйств, потом — 142 хозяйства, имевший 892 га пашни, 247 га сенокосов, 8 га под садами (председатели: М. Воднев, А. С. Станаев). На 1933 год колхоз объявили передовым в районе. Трое человек стали участниками съезда ударников в Москве. В селе проживало 706 человек, из них 375 трудоспособных.

…В 1965—1986 годы совхозом «Чеховский» руководила Вера Федоровна Хлусова.

На 01.01.2004 года Чеховская администрация объединяла поселки Красный, Довжик, хутора Глинки, Реуха, село Карбовку. Численность жителей Чеховки составляла — двести двадцать три двора и шестьсот жителей.

В результате проведения муниципальной реформы в 2008 году, Чеховская администрация прекратила своё существование, само село стало относиться к Стеченскому сельскому поселению.

Памятники 

Напротив сельского клуба установлен Памятник погибшим землякам.

Источники информации 
 А. М. Луферов. «Погар. История и современность. 1155—2005»
 Распоряжение администрации Брянской области «Об утверждении реестра административно-территориальных единиц…»
 Памятник в с. Чеховка, Погарский район, Брянская область, Россия

Примечания 

Населённые пункты Погарского района